Begert ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Begert (* 1990), deutscher Komponist und Songwriter
 Fritz Jean Begert (1907–1984), Schweizer Reformpädagoge
 Jakob Begert (1717–1772), deutscher Jesuit, Missionar und Autor, siehe Jakob Baegert
 Roland M. Begert (* 1937), Schweizer Schriftsteller
 Urs Begert (* 1941), Schweizer Politiker (SVP)
 Ursula Begert (* 1943), Schweizer Politikerin (SVP)
 William J. Begert (* 1946), US-amerikanischer Pilot, General der US-Luftwaffe

Siehe auch:
 Baegert